góralki – zwierzęta, rząd ssaków łożyskowych
 Góralki –  marka przekładanych wafli

Zobacz też 
 Górale (ujednoznacznienie)